Frederiksbroen kan henvise til:

 Frederiksbroen (Odense) – Danmarks første vejbro af støbejern, bygget i 1844
 Frederiksbroen (ved Immervad) – i Aarhus ved Immervad, den første bro der blev bygget over Aarhus Å
 Frederiksbroen (på Frederiks Allé) – Den første bro over banelegemet ved nuværende Frederiks Allé i Aarhus